Microhedyle är ett släkte av snäckor som beskrevs av Hertling 1930. Microhedyle ingår i familjen Microhedylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Microhedyle